Rhaphiostylis är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Rhaphiostylis ingår i familjen Icacinaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåhjärtbladiga blomväxter
Rhaphiostylis